Différents bateaux de la United States Navy ont porté ce nom :
 le , un navire de transport de la classe Artemis qui a servi entre 1945 et 1946 ;
 le , un navire de ravitaillement (combat stores ship) de la classe Mars qui a servi entre 1964 et 1994.

Sylvania